Primera División 1961-1962 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1961-1962 – torneo di calcio spagnolo